José Florentín Zaurín Casanova (n. Escatrón, provincia de Zaragoza, España 13 de marzo de 1896) fue constructor de obras civiles y defensor de la causa republicana española. Fue alcalde de su pueblo natal de 1936 a 1938 y ejerció al mismo tiempo como presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Biografía 
Desde 1938 hasta el final de la Guerra civil española sirvió como voluntario en el frente y obtuvo el grado de sargento del ejército republicano español. Era conocido del militar profesional Antonio Romulo Tenés López.

Como resultado de la victoria del bando sublevado y la consecuente derrota del ejército republicano, es obligado a emigrar con toda su familia a a Francia.

Entre 1939 y 1940 estuvo internado en los campos de concentración de Francia, donde para poder salir tuvo que dedicarse a trabajar la agricultura.

En 1946 emigró junto con su familia a Venezuela, tocando primero en Brasil y Trinidad y Tobago, y finalmente en el barco Simón Bolívar de "Venezolana de Navegación" hasta el Puerto de Caripito.  De allí parte a Caracas y en marzo de 1947 llega a El Tigre.

Trabaja como constructor en la zona al igual que en Ciudad Bolívar durante 6 años.

En 1957 fundó una granja en la carretera hacia Ciudad Bolívar.

En 1958 empezó a hacer pruebas en la siembra del maní. La primera cosecha de maní fue completa pérdida pero luego en 1960, consiguió la primera cosecha exitosa, tal como lo publicara el diario ''Antorcha” en su edición del 15 de septiembre de 1960.

En 1966, buscando una forma de alternar los cultivos hizo la primera gran siembra de frijol (Diario Antorcha 17 de noviembre de 1966).  Posteriormente en 1970 (tal como se publicó nuevamente en Antorcha) realiza la primera cosecha de uvas moradas y moscatel.

Premios y galardones
Se destacan los otorgados por:
Concejo Municipal del Distrito Simón Rodríguez (3 de diciembre de 1966)
Club de Leones de El Tigre (20 de enero de 1968)
Prefectura del Distrito Simón Rodríguez (6 de febrero de 1964)
Cámara de Comercio  (1969)
Premio Comanigua (16 de octubre de 1971)
Concejo Municipal (1 de marzo de 1970)
Premio Antorcha de Oro (otorgado post mortem el 15 de diciembre de 1979).

Políticos de España del siglo XX
Políticos de la provincia de Zaragoza
Exiliados del franquismo en Venezuela
Militares de España del siglo XX
Militares de la provincia de Zaragoza
Sindicalistas de la Unión General de Trabajadores de España
Militares de la guerra civil española leales a la República
Políticos de la Segunda República Española
Nacidos en Escatrón
Alcaldes de la provincia de Zaragoza